Казино Ројал може да се односи на:

 Казино Ројал, роман
 Казино Ројал, филм из 1967.
 Казино Ројал, филм из 2006.